«Глок» — семейство пистолетов, разработанных фирмой «Glock» для нужд Вооружённых сил Австрии. 

Глок был первым образцом вооружения, разработанным этой фирмой. Получившийся в результате образец оказался довольно удачным и удобным для применения, благодаря чему позднее он был принят на вооружение Вооружённых сил Австрии под обозначением Р80. Позже пистолеты фирмы «Глок» приобрели широкую известность благодаря своим боевым качествам и распространённости в качестве оружия героев различных голливудских фильмов. Оружие данной модели получило широкое распространение по всему миру. Сейчас существует много различных вариантов этого пистолета, которые рассчитаны под разные патроны (9×19 мм Парабеллум, .40 S&W, 10 мм auto, .357 SIG, .45ACP и др.).

Особенностью конструкции пистолета является отсутствие флажка предохранителя и курка. Пистолет большей частью сделан из высокопрочного термостойкого — до 200 °C — пластика. Благодаря этому Glock 17 лёгок и чрезвычайно прочен. Принцип действия — «выхватил и стреляй», предохранителя нет, однако выстрел не произойдёт без полного нажатия спускового крючка «безопасного действия». Состоит из 33 частей и разбирается за секунды.

Пистолеты Глок 

 Глок 18/18C недоступны для свободной покупки в большинстве стран из-за переключателя «автоматический/полуавтоматический огонь»
 Глок 25 и Глок 28 недоступны для свободной покупки в США, поскольку не соответствуют необходимым требованиям к импортированию оружия (по закону 1968 года о контроле оружия).

Применение 
 В 2007 году 16 апреля Сын Хи Чо с пистолетом Walther P22 применил Glock 19 в событиях в Виргинском политехническом институте.

Примечания 

Glock
Пистолеты с полимерной рамкой